Alternatywa Socjalistyczna może odnosić się do: